Jørgen Kaas er navnet på flere personer:

 Jørgen Kaas (1554-1619) til Gelskov – dansk godsejer
 Jørgen Kaas (1610-1692) til Gudumlund – dansk godsejer, lensmand og amtmand
 Jørgen Kaas (1618-1658) til Hastrup og Østergård – dansk godsejer og officer